Овра́жное — название населённых пунктов в России:

 Овражное — село в Коношском районе Архангельской области.
 Овражное — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Овражное (до 2019 г. — Овражная) — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Овражное — село в Раздольненском районе Крыма.
 Овражное — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма.
 Овражное — деревня в Томском районе Томской области.